Гамфрі Рептон (1752—1818) — відомий англійський садівник, теоретик і практик ландшафтної архітектури.

Рептон — містечко в Новому Південному Уельсі.

Рептон — населений пункт в Південному Дербіширі.

Рептон — містечко в окрузі Конека, штат Алабама.